The Conquering Hero – film del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 The Conquering Hero – film del 1910 diretto da Milton J. Fahrney
 The Conquering Hero – film del 1916 diretto da Milton J. Fahrney